Miloševo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Miloševo, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Miloševo, une localité située sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Miloševo, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Miloshevë/Miloševo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Obiliq/Obilić, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).